Забвение — угасание памяти о каком-либо явлении, событии или человеке.
 Забвение в вымышленной вселенной TES — один из планов бытия, обиталище даэдра. 
 «Забвение» — танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

См. также 
 Амнезия